Lewi
 Bet ha-Lewi

Ludzie o nazwisku Lewi 
 Chagaj Lewi
 Danijjel-Jicchak Lewi
 Dawid Lewi
 Harel Lewi
 Herman Lewi
 Hilla Lewi
 Ja’ir Lewi
 Jehuda Lewi
 Jerzy Lewi
 Jicchak Lewi
 Miki Lewi
 Mosze Lewi
 Orli Lewi-Abekasis
 Roni Lewi
 Stella Lewi
 Zeew Lewi

Ludzie o imieniu Lewi 
 Lewi Eszkol
 Lewi Lesser
 Lewi Izaak z Berdyczowa
 Lewi Pethrus
 Lewi Selig Sunderland

Zobacz też 
 Levi (ujednoznacznienie)